Фофудья:

 Фофудья — восточная златотканная материя или одеяния ветхозаветных первосвященников.
 Фофудья — интернет-мем, пародирование стиля консервативных кругов со стороны либерально настроенных блогеров.